Olga Zaïtseva (née en 1978), biathlète russe
  (née en 1982), actrice russe 
 Olga Zaïtseva (née en 1984), athlète russe spécialiste du sprint et du 400 m